Catalana
 Lingua catalana – lingua romanza occidentale
 Setmana Catalana – corsa a tappe maschile di ciclismo su strada
 Compagnia Catalana – compagnia indipendente di mercenari del XIV secolo
 Crema catalana – dessert tipico della Catalogna
 Partita catalana – apertura degli scacchi di tipo posizionale

Pagine correlate 

 Catalani
 Catalogna